

Diritto 
 Giudice – indica sia l'organo che esercita la giurisdizione, sia la persona fisica titolare di quest'organo (ossia il funzionario)
 Giudice civile – organo giudicante in materia civile
 Giudice del lavoro – sezione specializzata della magistratura italiana ordinaria con competenza a giudicare in particolari materie attinenti al lavoro
 Giudice dell'esecuzione – magistrato competente per l'esecuzione
 Giudice di pace  –  magistrato onorario della Repubblica Italiana
 Giudice istruttore – giudice che, in alcuni ordinamenti, opera nella fase istruttoria del processo penale o civile
 Giudice penale – organo giudicante nell'ambito del diritto penale
 Giudice per le indagini preliminari – soggetto del procedimento penale italiano
 Giudice popolare – cittadino che viene chiamato a comporre le Corti di assise e le Corti di assise d'appello
 Giudice tutelare – magistrato istituito presso ogni tribunale ordinario italiano

Persone 
 Federica Giudice (2000) – cestista italiana
 Gian Francesco Giudice (1961) – fisico italiano
 Gaspare Giudice (1943-2009) - politico italiano
 Giuseppe Giudice (1956) – vescovo cattolico italiano
 Manuel Giúdice (1918-1983) – allenatore di calcio e calciatore argentino
 Maria Giudice (1880-1953) – giornalista e attivista italiana
 Raffaele Giudice (1915-1994) – generale italiano
 Vincenzo Giudice (1891-1944) – militare italiano

Persone con varianti del cognome
 Achille Del Giudice (1819-1907) – politico italiano 
 Antonino Lo Giudice (1969) – mafioso e collaboratore di giustizia italiano
 Antonio del Giudice (1657-1733) – nobile e ambasciatore italiano naturalizzato spagnolo
 Antonio del Giudice (1913-1982) – arcivescovo cattolico italiano
 Barbaro Lo Giudice (1917-2010) – politico italiano
 Brenno Del Giudice (1888-1957) – architetto italiano
 Emilio Del Giudice (1940-2014) – fisico italiano 
 Daniele Del Giudice (1949) – scrittore e giornalista italiano
 Frank Del Giudice (1943) – musicista e compositore italiano
 Mariella Lo Giudice (1953-2011) – attrice italiana
 Marino del Giudice (...–1386) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Mauro Del Giudice (1857-1951) – giurista, magistrato e scrittore italiano
 Riccardo Del Giudice (1900-1985) – sindacalista, politico e accademico italiano
 Roberto Del Giudice (1940-2007) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Sergio Lo Giudice (1961) – politico italiano

Sport 
 Giudice (tennis) – persona che controlla un match o un torneo seguendo le regole della Federazione Internazionale Tennis
 Giudice sportivo – persona posta al vertice legislativo di una federazione, la quale assegna l'incarico

Altro 
 Giudice – definizione utilizzata in lingua italiana per tradurre dalla lingua sarda la parola judike, per indicare un sovrano dell'isola

Pagine correlate 
Lo Giudice
Del Giudice